Zu Tabakverordnung siehe
 Tabakverordnung (Deutschland) (Verordnung über Tabakerzeugnisse, TabakV)
 Tabakverordnung (Schweiz) (Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, TabV)